De quality-of-life index is gebaseerd op een methode die de resultaten van de subjectieve leven-tevredenheidsonderzoeken koppelt aan de doelstelling van de kwaliteit van het leven in verschillende landen. De index werd berekend in 2005 en bevat gegevens van 111 landen en gebieden.

De methode
Het onderzoek maakt gebruik van negen factoren om een score van een land te bepalen. Ze worden hieronder opgesomd, waaronder de indicatoren gebruikt om deze factoren te vertegenwoordigen:

Gezondheid: Levensverwachting bij geboorte (in jaren). Bron: US Census Bureau
Gezinsleven: Scheiding (per 1.000 inwoners), omgezet in index van 1 (laagste echtscheidingen) tot 5 (hoogste). Bronnen: UN; Euromonitor
Community leven: Variabele die de waarde '1' heeft als een land ofwel een hoge mate van kerkbezoek of lidmaatschap van een vakvereniging heeft; de waarde is '0' indien dit niet het geval is. Bron: World Values Survey
Materiaal welzijn: BBP per persoon, bij PPP in $. Bron: Economist Intelligence Unit
Politieke stabiliteit en veiligheid: Politieke stabiliteit en veiligheid cijfers. Bron: Economist Intelligence Unit
Klimaat en geografie: Latitude, onderscheid te maken tussen warmere en koudere klimaten. Bron: CIA World Factbook
Werkzekerheid: Werkloosheid (%.) Bron: Economist Intelligence Unit
Politieke vrijheid: Gemiddelde van indexen van politieke en burgerlijke vrijheden. Schaal van 1 (helemaal vrij) tot 7 (onvrij). Bron: Freedom House
Geslachtsgelijkheid: Gemeten naar verhouding van de gemiddelde mannelijke en vrouwelijke winst. Bron: UNDP Human Development Report

Quality-of-life index, 2005

111 landen en gebieden waren opgenomen in de 2005 Quality-of-Life Index.

Economielijsten